Ez a szócikk a 2018-as Roland Garros vegyes páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A címvédő a kanadai Gabriela Dabrowski és az indiai Róhan Bópanna alkotta páros volt, akik ebben az évben nem együtt indultak. Dabrowski a horvát Mate Pavić párjaként 1. kiemeltként lépett pályára, akivel ebben az évben már megnyerték az Australian Opent, míg Bópanna a magyar Babos Tímeával együtt 7. kiemeltként indult, de ők az 1. körben kiestek.

A győzelmet a tajvani Latisha Csan és a horvát Ivan Dodig párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 6–7(5), [10–8] arányban legyőzték Gabriela Dabrowski és a horvát Mate Pavić párosát. A győztes páros mindkét tagja ezzel második Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte a korábbi páros győzelmük mellé. A vesztes párosnak nem sikerült az Australian Openen közösen aratott győzelmüket megismételni.

Kiemeltek
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (Győztesek)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (döntő)
  Hszü Ji-fan /  Oliver Marach (második kör)
  Kateřina Siniaková /  Jamie Murray (első kör) 
  Andreja Klepač /  Jean-Julien Rojer (második kör)
  Csan Hao-csing /  Michael Venus (első kör)
  Babos Tímea /  Róhan Bópanna (első kör)
  Anna-Lena Grönefeld /  Robert Farah (elődöntő)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

V2